Białoruska Obrona Krajowa
 Cesarsko-królewska Obrona Krajowa
 Królewsko-węgierska Obrona Krajowa